La película puede referirse a:
 La película (1975), película argentina dirigida por José María Paolantonio.
 La película, primer sencillo del álbum Love & Hate del grupo de bachata Aventura.